Zwei Schiffe der United States Navy wurden USS Wisconsin getauft – zu Ehren des 30. US-Bundesstaates Wisconsin:
Die erste USS Wisconsin (BB-9) war ein Schlachtschiff der Illinois-Klasse
Die zweite USS Wisconsin (BB-64) war ein Schlachtschiff der Iowa-Klasse

Wisconsin